Парсы:
 Парсы — этноконфессиональная общность зороастрийцев в Индии.
 Парсы (парси) — самоназвание одного из иранских народов Закавказья, также известного как таты.